Roberto Colombo peut désigner :
  (1927-1957), pilote italien de moto ;
  (1951-), musicien italien ;
 Roberto Colombo (1975-), footballeur italien.